Сан Валерио има више значења:

 Сан Валерио (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Валерио (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику